De Grand Prix-wegrace van Japan 1992 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 29 maart 1992 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1992
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie